Liga Państw Arabskich
 Port lotniczy Gran Canaria